Un murony est une sorte de vampire.
 Murony est une commune de Hongrie située dans le département de Békés.